Karnerberg ist der Name folgender Orte:

 Karnerberg (Gemeinde Riegersburg), Ortsteil von Riegersburg, Bezirk Südoststeiermark, Steiermark
 Karnerberg (Gemeinde Leutschach), Ortsteil von Leutschach an der Weinstraße, Bezirk Leibnitz, Steiermark